Krieb ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Krieb (* 1956), deutscher Brigadegeneral
 Steffen Krieb (* 1969), deutscher Historiker